De FA Cup 2002–2003 was de 122ste editie van de oudste bekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan dit bekertoernooi deden in totaal 661 voetbalclubs mee uit Engeland en Wales.

De eerste ronde begon op 16 november 2002 en eindigde op zaterdag 17 mei 2003 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales onder leiding van scheidsrechter Graham Barber. De beker ging voor de negende keer in de clubgeschiedenis naar Arsenal, dat in de eindstrijd Southampton met 1–0 versloeg door een goal van de Fransman Robert Pirès.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 2003
 Football League Cup 2002/03
 Engels voetbalkampioenschap 2002/03

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2002/03